Реяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Реяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот